Il coraggioso (The Brave) – film del 1997 diretto da Johnny Depp
 The Brave – serie televisiva statunitense